Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але цього року вирішила не брати участі.

Єлена Янкович виграла титул, у фіналі перемігши Дінару Сафіну з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Family Circle Cup
2007